Појам Довер може да се односи на:
Довер, град у Енглеској
Довер (Делавер), град у САД у држави Делавер
Довер (Њу Џерзи), град у САД у држави Њу Џерзи